Schauenberg bezeichnet:
 
 Schauenberg (Adelsgeschlecht), Zürcher Ritteradelige des 13. Jahrhunderts
 Ruine Schauenberg, Burgruine im Schweizer Kanton Zürich

Ortsteile in der Schweiz:
 ein Ortsteil der Gemeinde Lütisburg im Kanton St. Gallen
 eine Fraktion der Gemeinde Cazis im Kanton Graubünden

Schauenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Schauenberg (* 1944), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Carl Schauenberg-Ott (1833–1916), Schweizer Kaufmann, Verleger und Lokalchronist von Zofingen
 Paul Schauenberg (1928–2019), Schweizer Zoologe, Botaniker und Autor

Siehe auch:
 Schaunberg
 Schauenburg (Schweizer Adelsgeschlecht), Schweizer Adelsgeschlecht aus dem Raum Liestal
 Schauenburg (südwestdeutsches Adelsgeschlecht)